KUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuria (Kiribati)